Linksbündnis steht für:

 allgemein ein Bündnis von Parteien des linken Spektrums, siehe Politische Linke
 Linksbündnis (Finnland), eine finnische Partei